Семигорье — название населённых пунктов:

Россия 
 Семигорье — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Семигорье — село в Вичугском районе Ивановской области.

Украина 
 Семигорье — село в Бахмутском городском округе Донецкой области.
 Семигорье — село в Светловодском районе Кировоградской области.

См. также 
 Семигоровка
 Семигорский